Zzyzx (y algunas variantes, como Zyzzyx, generalmente pronunciado [ˈzaɪzɨks] en inglés) es un topónimo ideado para estar situado en último lugar en el orden alfabético. Puede referirse a:
 Zzyzx (California), una localidad del estado de California, Estados Unidos, así como la carretera que conduce a ella, Zzyzx Road; 
 Zyzzyx Road (2006), una película de suspense de John Penney; o
 Zzyzx Rd. (2007), sencillo del grupo Stone Sour.